Соревнования по санному спорту в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли с 13 по 16 февраля на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 30 спортсменов из 13 стран. Победитель определялся на основании четырёх заездов.

В качестве главного фаворита рассматривался действующий олимпийский чемпион и чемпион мира из ГДР Детлеф Гюнтер, он действительно шёл первым после двух стартовых заездов, однако во время третьего заезда на двенадцатом вираже допустил грубейшую ошибку, в результате которой откатился в итоговом зачёте на четвёртое место. Ошибкой товарища по команде воспользовался молодой саночник Бернхард Гласс (из медалей у него в послужном списке только бронза чемпионата Европы) — он безупречно выполнил все четыре попытки и завоевал золотую медаль. На второй позиции расположился опытный итальянец Пауль Хильдгартнер, который в двойках выигрывал Олимпийские игры ещё 1972 года. Третьим стал представитель ФРГ Антон Винклер.

Многие саночники столкнулись со сложностями на двенадцатом участке трассы, либо терпели там крушение, либо значительно теряли в скорости. На этом вираже существенно пострадал обладатель Кубка мира прошлого сезона итальянец Эрнст Хаспингер — он рассчитывал побороться за золото, но в четвёртом заезде допустил там ошибку и спустился на двадцать первое место. Титулованный немец Ханс Ринн, тоже претендент на победу, потерял управление во втором заезде: с большим трудом он всё-таки добрался до финиша, но на третью попытку уже выходить не стал. Призёр многих первенств Европы и мира Карл Бруннер вообще не смог выполнить ни одной чистой попытки.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1980 Lake Placid Winter Games: Men's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1980